Wolan ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Volanus (Andrius Volanas, Andrzej Wolan; 1530–1610), calvinistischer Theologe
 Grethe Wolan